In 2003 werd het 84ste Campeonato Potiguar gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte. De competitie werd georganiseerd door de Federação Norte-rio-grandense de Futebol en werd gespeeld van 19 januari tot 30 maart. América de Natal werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel werd er een verlenging gespeeld, tussen haakjes vermeld, dat resultaat telde.

Tweede toernooi

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase
In geval van gelijkspel werd er een verlenging gespeeld, tussen haakjes vermeld, dat resultaat telde.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Potiguar
Braziliaans competitievoetbal 2003